Дьєпп () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Дьєпп-су-Дуомон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Дьєпп — місто у Канаді (провінція Нью-Брансвік)